Kostelanetz bezeichnet:

 André Kostelanetz (1901–1980), US-amerikanischer Dirigent; Ehemann von Lily Pons 
 Boris Kostelanetz (1911–2006), russisch-amerikanischer (Staats-)Anwalt
 Richard Kostelanetz (* 1940), US-amerikanischer Künstler, Autor und Kritiker